Voici la liste des planètes mineures numérotées de 267001 à 268000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 267001 à 268000

267001-267100

267101-267200

267201-267300

267301-267400

267401-267500

267501-267600

267601-267700

267701-267800

267801-267900

267901-268000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000